Tschudi är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aegidius Tschudi (1505-1572), schweizisk historiker
 Clara Tschudi (1856-1945), norsk författare
 Friedrich von Tschudi (1820-1886), schweizisk författare
 Hugo von Tschudi (1851-1911), tysk konstkännare
 Johann Jakob von Tschudi (1818-1889), schweizisk  naturforskare och diplomat 
Stephan Tschudi-Madsen (1923-2007), norsk konsthistoriker